Landreth ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Landreth (* 1961), US-amerikanischer Regisseur von Animationsfilmen
 Garry L. Landreth (* 1937), amerikanischer Verhaltenstherapeut
 Harry Landreth, amerikanischer Ökonom
 Sonny Landreth (* 1951), US-amerikanischer Blues-Musiker